Fournel est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Marc-Antoine Fournel (1758-1813), homme politique français ;
 Gilles Fournel (1931-1981), poète français ;
 Henri Fournel (1799-1876), ingénieur des mines, Saint-simonien ;
 Jean-François Fournel (1745-1820), juriste français ;
 Jean-François Fournel (1960-), journaliste et auteur français de roman policier ;
 Jean-Marc Fournel (1958-), homme politique français ; 
 Jonathan Fournel (1993- ),  pianiste français ;  

 Paul Fournel (1947-), écrivain français ;
 Serge Fournel (1960-), auteur, animateur et réalisateur de radio ; 
 Victor Fournel (1829-1894), écrivain, journaliste et historien français ;
 Michelle Zancarini-Fournel (1947-), historienne française.

Hydronyme 
Fournel est un hydronyme notamment porté par :
 Fournel, affluent français de la Durance.

Patronyme français